Cavalcade (evenement), een 25-jaarlijks evenement in Mechelen,
 Cavalcade (film), een Amerikaanse film uit 1933,
 Cavalcade (album), een album van The Flatliners.